

Chimica 
 Lys – Abbreviazione dell'α-amminoacido Lisina

Codici 
 LYS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Lione Saint Exupéry di Lione (Francia)

Fumetti 
 Lys – serie a fumetti di Katja Centomo (2007)

Geografia 
 Lys – fiume che scorre in Francia (Alta Francia) e in Belgio (Fiandre)

Francia 
 Lys – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Lys – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici (Nuova Aquitania)
 Lys-lez-Lannoy – comune nel dipartimento del Nord (Alta Francia)
 Lys-Saint-Georges – comune nel dipartimento dell'Indre (Centro-Valle della Loira)

Italia 
 Lys – corso d'acqua affuente della Dora Baltea (Valle d'Aosta)

Onomastica 
 Lys – variante del nome proprio di persona italiano Lisa (diminutivo di Elisabetta)

Persone 
 Ágata Lys (1953-2021) – attrice e pin up spagnola

Pagine correlate 
 Colle del Lys – pagina di disambiguazione
 Le Lys d'or – pagina di disambiguazione
 LIS – pagina di disambiguazione
 Lyss – città svizzera nella regione del Seeland (Canton Berna)